Hafenmarkt steht für historische Plätze:
Hafenmarkt (Esslingen) mit:
Hafenmarkt 7 (Esslingen)
Hafenmarkt 9 (Esslingen)
Hafenmarkt (Heilbronn) mit:
Hafenmarktbrunnen
Hafenmarktpassage